Mattheus Rodde ist der Name folgender Personen:

* Mattheus Rodde (Politiker, 1681) (1681–1761), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Mattheus Rodde (Politiker, 1724) (1724–1783), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Mattheus Rodde (Politiker, 1754) (1754–1825), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Lübeck

Siehe auch:
 Matthäus Rodde (1598–1677), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Lübeck